Goldfrapp — британский электронный музыкальный проект из Лондона.

Биография 
Группа создана в 1999 году и состоит из Элисон Голдфрапп (вокал/синтезатор) и Уилл Грегори (синтезатор). Элисон Голдфрапп ещё в 1990-х выступала в группе Orbital и с трип-хоп музыкантом Tricky. В том же 1999 году Goldfrapp подписывается на лейбл Mute Records и начинает запись альбома. Несмотря на хорошие отзывы и номинирование британской музыкальной награды Mercury Prize, дебютный эмбиент-альбом 2000 года Felt Mountain не имел коммерческого успеха. Второй альбом группы Goldfrapp Black Cherry, в котором добавилось электроклэшевое звучание был выпущен в 2003 году. Альбом был тепло принят в клубах и третий выпущенный альбом Supernature остался близким по духу своему предшественнику. Supernature занимал первые строки в чартах и был номинирован на Грэмми за лучший электронный/танцевальный альбом, а песня «Ooh La La» номинирована, как лучшая танцевальная запись. Их четвёртый студийный альбом, написанный в более ambient и downtempo манере, Seventh Tree был выпущен в 2008 году.

На Goldfrapp повлияли такие группы, как: Miss Kittin, Atari Teenage Riot, Client, Daft Punk.

Дискография

Альбомы 
 Felt Mountain (2000)
 Black Cherry (2003)
 Supernature (2005)
 Seventh Tree (2008)
 Head First (2010)
 Tales of Us (2013)
 Silver Eye (2017)

Сборники 
 We Are Glitter (2006)
 The Singles (2012)

EP 
 Wonderful Electric (2004)
 Live 2005 (2005)
 Live in London (2006)
 Live Session (2006)

Синглы

Ремиксы, сделанные Goldfrapp

Видео 
 Wonderful Electric (2004)

Клипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт в Германии
 Goldfrapp

 
Музыкальные коллективы в стиле техно из Великобритании
Лауреаты премии Айвора Новелло
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Исполнители Astralwerks